Yvonne Meusburger era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta al secondo turno da Chanelle Scheepers.

Andrea Petković ha sconfitto in finale Shelby Rogers 6–3, 6–3.

Teste di serie 

  Flavia Pennetta (ritirata)
  Sara Errani (semifinale) 
  Carla Suárez Navarro (secondo turno)
  Andrea Petković (campionessa)

  Elina Svitolina (secondo turno)
  Yvonne Meusburger (secondo turno)
  Camila Giorgi (quarti di finale)
  Karolína Plíšková (quarti di finale)

Wildcard 

  Flavia Pennetta (ritirata)
  Yvonne Neuwirth (primo turno)

  Lisa-Maria Moser  (secondo turno)

Qualificate 

  Ana Bogdan (secondo turno) 
  Kateřina Siniaková (primo turno)
  Shelby Rogers (finale)

  Irina Falconi (secondo turno)
  Tereza Smitková (primo turno) 
  Laura Siegemund (primo turno)

Lucky loser 
  Beatriz García Vidagany (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Gastein Ladies 2014
WTA Tour 2014